Gottesacker ist:

 eine alte Bezeichnung für einen Friedhof, bei der Brüder-Unität heute noch gängig
 Bergformation im Kleinwalsertal, siehe Gottesacker (Kleinwalsertal)

Siehe auch:

 Herrnhuter Gottesacker
 Gottesackerkirche St. Maria (Freising)
 Stadtgottesacker in Halle (Saale)

en:God's Acre